Eugène Foulé, né le  à Petit-Tenquin dans le district de Lorraine, où il est mort le , est un collaborateur français en Moselle annexée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Biographie 
Exploitant agricole, sculpteur à ses heures, il est élu maire de Petit-Tenquin en 1935 puis l'année suivante Conseiller général pour le canton de Grostenquin en Moselle. Bon orateur, il devient animateur de l'Union Paysanne pour la Moselle (Bauernbund). Ce mouvement autonomiste paysan créé en Alsace s'est développé dans le secteur de Sarrebourg dès 1932. Sous son impulsion comme délégué régional, il connait quelque succès auprès du milieu agricole mosellan avant de décliner à la fin des années 1930. Ses membres portent une chemise verte avec un brassard portant la « croix d'arc » (croix de Lorraine).

En 1940,  quand le gauleiter Josef Bürckel, chef de l'administration civile en Moselle annexée, crée la Communauté du peuple allemand (Deutsche Volksgemeinschaft), mouvement destiné à embrigader les Mosellans en vue de les nazifier, il en assume la direction. Foulé est nommé  par Bürckel « chef régional représentant la communuauté du peuple allemand » (Stellvertreter des Führer der Deutsche Volksgemeinschaft in Lothringen). Son poste est honorifique. Il se révèle un ardent propagandiste de la cause allemande en incitant les Mosellans à adhérer à la DVG. À titre de récompense, il est nommé  maire (Oberburgermeister) de Sarreguemines en 1941. Le , Foulé germanise son nom en « Eugen Fulle ». Il est admis comme  membre du NSDAP en 1943.

A la Libération, il est condamné  à 5 ans de travaux forcés le .

Notes et références

Sources 
 La germanisation et la nazification de la vie culturelle du département de la moselle sous l'occupation allemande de 1940 a 1944 , M. Henry Hiegel, online documents.irevues.inist.fr
  Les années noires. La Moselle annexée par Hitler. Bernard et Gérard Le Marec Editions Serpenoise 1990 

Collaborateur français pendant la Seconde Guerre mondiale
CdZ-Gebiet Lothringen
National-socialiste français
Naissance en mai 1902
Naissance dans le district de Lorraine
Décès en juillet 1965
Décès à 63 ans